Peter Dettweiler ist der Name folgender Personen:

* Peter Dettweiler (Mediziner) (1837–1904), deutscher Arzt
 Peter Dettweiler (Altphilologe) (1856–1907), deutscher Altphilologe